Gliese 570 ou HR 5568 est un système quadruple situé à environ 19 années-lumière de la Terre dans la constellation de la Balance.

Constitution du système 
La première étoile, HR 5568 A, est une naine orange un quart plus petite que le Soleil. Ensuite, HR 5568 B et HR 5568 C, sont deux naines rouges qui forment une étoile binaire en orbite autour de A. Enfin, HR 5568 D est une naine brune très éloignée en orbite autour du trio ABC.

En 1998, la détection d'une exoplanète autour de la première étoile a été revendiquée, puis réfutée en 2000.

Atmosphère analysée 
De l'ammoniac a été détecté dans l'atmosphère de GJ 570 D.

Références

Liens externes 
 
 
  HR 5568 sur Solstation

Constellation de la Balance
Système quadruple
Étoile de type spectral MV
Étoile de type spectral KV
Naine brune
Exoplanète dont l'existence a été réfutée
Atmosphère contenant de l'ammoniac
Objet du Bonner Durchmusterung
0570
Librae, 33
131976/7
073182/4
5568